До́чки

 Дочки — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России.
 Дочки — мн.ч. от дочка, деминутив от дочь.